Мальме (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Мальме — місто у Швеції, у лені Сконе.
 Мальме ФФ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.
 ІФК Мальме — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.
 Мальме (хокейний клуб) — хокейний клуб із однойменного міста в Швеції.
 10550 Мальме — астероїд головного поясу.
 Мальме Арена —  багатофункціональна закрита арена в Мальме.